KPS steht für:
 Kirchenprovinz Sachsen, siehe Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen
 Kaliumperoxodisulfat (auch: Kaliumpersulfat)
 Kommunistische Partei Saar von 1946 bis 1957
 Kommunistische Partei in Schweden von 1980 bis 1993
 Kommunistische Partei der Schweiz
 KPS Capital Partners, US-amerikanischer Investmentfonds
 KPS AG, deutsche Unternehmensberatung
 Kempsey Airport (IATA-Code), Flughafen von Kempsey (New South Wales), New South Wales
 Karnofsky-Index, (eigentlich Karnofsky Performance Scale), Skala zur Einschätzung symptombezogener Einschränkungen der Aktivität, Selbstversorgung und Selbstbestimmung bei Patienten mit bösartigen Tumoren 

kps steht für:
 Tehit (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf der Halbinsel Vogelkop im Nordwesten Neuguineas
 Kilometers per second (engl. für „Kilometer pro Sekunde“, deut. km/s), Geschwindigkeitseinheit in astronomischem Zusammenhang, siehe Liste von Größenordnungen der Geschwindigkeit#Größere Geschwindigkeiten

kp·s steht für:
 Kilopond-Sekunde, veraltete Einheit für den Impuls in der Physik

Abkürzung